Die Saison 2000/01 der Oberliga Nordost war die zehnte Spielzeit der Fußball-Oberliga Nordost und die siebte als vierthöchste Spielklasse in Deutschland. Die beiden Staffelsieger der Nord- und Südstaffel bestritten zwei Relegationsspiele zur Ermittlung des Aufsteigers in die Regionalliga.  Die jeweils letzten drei Mannschaften der beiden Staffeln stiegen in die Verbandsliga bzw. Landesliga ab.

Staffel Nord 
Im Zuge der Reform der Regionalliga, bei der die vier Regionalligen zu zwei Ligen zusammengelegt wurden, waren in der Vorsaison fünf Mannschaften in die Nord-Staffel der NOFV-Oberliga abgestiegen. Der BFC Dynamo wurde als einer dieser Vorjahresabsteiger Staffelsieger und qualifizierte sich damit für die Relegationsspiele um den Regionalligaaufstieg. Bei diesen Spielen trafen die Berliner auf den Staffelsieger der Südstaffel, den 1. FC Magdeburg.

Da die erste Mannschaft von Tennis Borussia Berlin aus der Regionalliga abstieg, musste die zweite Mannschaft zwangsweise aus der Oberliga absteigen. Als weitere Absteiger standen der Vorjahresaufsteiger Schwarz-Rot Neustadt und SD Croatia Berlin als Siebzehnter und Achtzehnter fest. Nachdem die Absteiger aus der Regionalliga feststanden, stieg auch der Sechzehnte, Anker Wismar in die Verbandsliga ab.

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 

Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Staffel Süd 
Im Zuge der Reform der Regionalliga, bei der die vier Regionalligen zu zwei Ligen zusammengelegt wurden, waren in der Vorsaison sechs Mannschaften in die Süd-Staffel der NOFV-Oberliga abgestiegen.
Im Gegensatz zur Nord-Staffel belegten diese sechs Mannschaften am Ende der Saison die sechs ersten Plätze und verdrängten damit die bisherigen Oberliga-Mannschaften ins Mittelfeld und darunter.
Den ersten Platz und damit die Qualifikation für die Relegationsspiele um den Aufstieg zur Regionalliga erreichte der 1. FC Magdeburg.

Der VfL Halle 96 zog seine Mannschaft am Ende der Saison vom Spielbetrieb der Oberliga zurück und stand damit als Absteiger in die Verbandsliga fest. Wacker Nordhausen und der FV Bischofswerda 09 stiegen als Letzter und Vorletzter direkt ab. Der Sechzehnte und der Fünfzehnte spielten Relegationsspiele gegen die entsprechend Platzierten der Nord-Staffel, um die Reihenfolge der weiteren Absteiger festzulegen. Nachdem die Absteiger aus der Regionalliga feststanden stieg danach auch der Sechzehnte, Anhalt Dessau in die Verbandsliga ab.

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 

Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Aufstiegsspiele zur Regionalliga 
Die Relegationsspiele zwischen den Siegern der Nord- und der Süd-Staffel bestritten der BFC Dynamo und der 1. FC Magdeburg. Das Hinspiel in Berlin endete unentschieden mit 0:0. Zu Hause konnten die Magdeburger dann deutlich mit 5:2 gewinnen und sicherten sich den Aufstieg in die Regionalliga, während der BFC Dynamo in der Oberliga verblieb. In der folgenden Saison musste der BFC schließlich Insolvenz anmelden und stieg sogar in die Verbandsliga ab.

|}

Abstiegsspiele 

Zum Ende der Oberliga-Saison stand noch nicht fest wie viele NOFV-Mannschaften aus der Regionalliga absteigen würden. Um die Reihenfolge der Oberliga-Absteiger festzulegen spielten die Tabellenfünfzehnten und -sechzehnten der beiden Staffeln jeweils zwei Spiele gegeneinander um den Verbleib in der Oberliga.

Spiele der Tabellenfünfzehnten
Bei den beiden Fünfzehnten endete das Hinspiel in Sondershausen mit einem 1:1 unentschieden. Im Rückspiel in Berlin konnte sich der Berliner AK gegen Eintracht Sondershausen jedoch klar mit 5:1 durchsetzen.

|}

Spiele der Tabellensechzehnten
Im ersten Spiel der Sechzehnten gewann Anhalt Dessau zu Hause mit 2:0 gegen Anker Wismar. Im Rückspiel konnte Anker Wismar zwar 2:1 gewinnen, doch durch das bessere Torverhältnis hatte Dessau die bessere Ausgangslage.
Die Spiele waren im Endeffekt jedoch bedeutungslos, da durch die Anzahl der Regionalligaabsteiger beide Sechzehnten absteigen mussten, beide Fünfzehnten aber in der Oberliga verblieben. Nur bei einer ungeraden Anzahl von Oberliga-Absteigern hätten die Spiele den Ausschlag für den Verbleib bzw. den Abstieg gegeben.

|}

2000
Fußballsaison 2000/01